Leconte bzw. LeConte steht für 

 LeConte Bay, eine Bucht in Alaska
 LeConte-Gletscher, ein Gletscher in der Leconte Bay in Alaska
 LeConte, Fährschiff des Alaska Marine Highway Systems, siehe Aurora-Klasse
 Mount LeConte, ein Wanderberg im Great Smoky Mountains National Park in Tennessee, USA

Leconte bzw. LeConte ist der Familienname folgender Personen:
 
 Ashley LeConte Campbell (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin 
 Charles Leconte de Lisle (1818–1894), französischer Lyriker
 Cincinnatus Leconte (1854–1912), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti
 Henri Leconte (* 1963), französischer Tennisspieler
 Jack Leconte (* 1959), französischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 John Eatton Le Conte, Jr. (auch John Eatton LeConte oder John Eaton Leconte; 1784–1860), US-amerikanischer Naturforscher

 Patrice Leconte (* 1947), französischer Regisseur

Siehe auch:
 Le Conte
 Conte